Иголинский — фамилия; имеет женскую форму Иголинская. Может также быть топонимом.
 Иголинский, Станислав Григорьевич (род. 1953) ― российский пианист, Заслуженный артист РФ.
 Иголинский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области России.